Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bern“ beginnt.

Bern 



 Bern, Alan (* 1955), US-amerikanischer Komponist, Pianist, Akkordeonist, Kultur- und Bildungsaktivist
 Bern, Ivar (* 1967), norwegischer Schachspieler
 Bern, Maximilian (1849–1923), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Bern, Paul (1889–1932), deutsch-amerikanischer Theaterschauspieler, Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Bern, Sandra (* 1980), österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Bern, Zvi, US-amerikanischer Physiker